A 4-a ediție a Campionatului Mondial de Atletism s-a desfășurat între 13 și 22 august 1993 pe Stadionul Gottlieb Daimler din Stuttgart. Au participat 1630 de sportivi, veniți din 187 de țări.

Rezultate
RM - record mondial; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

* Atletul a participat doar la calificări.

Feminin

* Atleta a participat doar la calificări.

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
24 de atleți au reprezentat România.

 Ella Kovacs – 800 m - locul 3
 Galina Astafei – înălțime - locul 4
 Costel Grasu – disc – locul 4
 Nicoleta Grasu – disc – locul 7
 Claudia Isăilă – suliță – locul 7
 Felicia Țilea-Moldovan – suliță – locul 8
 Violeta Szekely – 1500 m - locul 9
 Mirela Dulgheru – lungime - locul 11
 Monica Toth – triplusalt - locul 12
 Petra Văideanu – heptatlon - locul 12
 Luminița Zaițuc – 3000 m - locul 14
 Nicoleta Căruțașu – 400 m garduri - locul 15
 Marieta Ilcu – lungime - locul 15
 Iulia Olteanu – 10 000 m - locul 16
 Liliana Alexandru – 100 m garduri - locul 17
 Jana Ciobanu – greutate - locul 17
 George Boroi – 110 m garduri - locul 18
 Manuela Tîrneci – disc - locul 18
 Gheorghe Gușet – greutate - locul 19
 Elena Fidatof – 1500 m - locul 22, 3000 m - locul 20
 Daniel Cojocaru – 100 m - locul 20, 200 m - locul 34
 Margareta Keszeg – 3000 m - locul 21
 Ovidiu Olteanu – 1500 m - locul 33, 5000 m - 
 Costică Bălan – 20 km marș -

Participarea Republicii Moldova la campionat 
Șapte atleți au reprezentat Republica Moldova.

 Viktor Mostovik – 20 km marș - locul 12
 Alexandru Jucov – prăjină - 13
 Olga Bolșova – înălțime - 19
 Iana Burtasencova – 200 m - locul 28, 400 m - locul 21
 Iulia Lisnic – 10 km marș - locul 26
 Vadim Zadoinov – 400 m garduri - locul 27
 Inna Gliznuța – înălțime -

Note

Legături externe 

  4TH IAAF WORLD CHAMPIONSHIPS IN ATHLETICS

Atletism
1993
Stuttgart
Atletism